«Кре́йвен Ко́ттедж» () — футбольний стадіон у Лондоні, Англія. Домашня арена клубу «Фулгем». Місткість становить 25 700 глядачів. Відкритий 1896 року.

Примітки

Джерела 

Стадіони Лондона
З'явилися 1896